Косьцелиско () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Татровский повят, Малопольское воеводство. Население — 7995 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Дзяниш
 Косьцелиско
 Витув

Соседние гмины 
 Гмина Чарны-Дунаец
 Гмина Поронин
 Закопане

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства